Caudiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Caudiel (ort), Valencia, Província de Castelló, 
 Caudiel (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar